Pansio kan syfta på:

 Pansio – en förstad till Åbo
 Pansio-klassens minflottar – en klass av minflottar i finska marinen
 Pansio (minflotte, 1991) – en minflotte i den finländska marinen
 Pansio (minfartyg, 1947) –  ett minfartyg som tjänstgjorde i den finländska marinen